Жылымды () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Булакского сельского округа. Код КАТО — 115637500.

География 
Село расположено на северо-западе района, в 51 км на северо-запад от центра района села Зеренда, в 10 км на северо-запад от центра сельского округа села Еленовка.

Улицы 

 ул. Мектеп,
 ул. Шетки,
 ул. Шолак.

Ближайшие населённые пункты 

 село Акан в 6 км на западе,
 село Карагай в 7 км на востоке,
 село Еленовка в 10 км на юго-востоке,
 село Жолдыбай в 11 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 378 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 305 человек (149 мужчин и 156 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 208 человек (103 мужчины и 105 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района